Oelitsa Novatorov (Russisch: У́лица Нова́торов) is een station van de geplande Kommoenarka-radius van de Moskouse metro.

Metrostation in Moskou